

Pessoas
Floriano Peixoto — segundo presidente do Brasil, entre 1891 e 1894
Floriano Peixoto (ator) — ator brasileiro
Floriano Peixoto Faria Lima — militar e político brasileiro
Floriano Peixoto Vieira Neto — ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil

Geografia 
Floriano Peixoto (Rio Grande do Sul) — município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul
 Avenida Marechal Floriano — avenida da cidade do Rio de Janeiro
 Rua Marechal Floriano Peixoto (Porto Alegre) — logradouro de Porto Alegre, RS

Desambiguações de antropônimos